Berolzheim ist der Name folgender Orte:

 Berolzheim (Ahorn), Ortsteil der Gemeinde Ahorn, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Berolzheim (Bad Windsheim), Ortsteil der Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Mittelfranken, Bayern
 Markt Berolzheim, eine Gemeinde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken, Bayern

Siehe auch:
 Berolzheimer